Морина может означать:

 Морина —  род двудольных цветковых растений.
  — село в Албании.